Canillas de Albaida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canillas de Albaida (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Canillas de Albaida (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar